Matwij Bobal (ur. 1959) – ukraiński piłkarz i trener
 Matwij Bobal (ur. 1984) – ukraiński piłkarz